Příjmení Onyščenko () nosí více osob:

 Borys Onyščenko (* 1937), ukrajinský moderní pětibojař
 Hanna Onyščenková (* 1984), ukrajinská právnička a politička
 Oleksandr Onyščenko (* 1969), ukrajinský miliardář, filantrop, sportovec a olympionik
 Volodymyr Onyščenko (* 1949), ukrajinský trenér, ukrajinský sovětský fotbalista

Související články 
 Oniščenko